Хиэда-но Арэ (, конец VII — начало VIII века) — составительница японского древнего текста «Кодзики».

Общие сведения 
Очень мало известно об этой личности. В «Сэйкюки»() есть упоминание, которое говорит о принадлежности к семье Сарумэ-но Кими, чьих предков можно проследить до богини Ама-но-Удзумэ-но-Микото.

Такие ученые, как Кунио Янагиа и Нобуцуна Сайго, утверждают, что Арэ была женщиной. Титул тонэри (), которым владел(а) Аре, обычно добывали мужчины. Однако, члены семьи Сарумэ-но Кими известные как служанки при дворе. К тому же, судя по всему автором некоторых мест в «Кодзики» была женщина.

Кодзики 
Император Тэмму потребовал исправить противоречия относительно японской истории, которые существовали в разных «Тэйки» и «Кюдзи», которые были на устах у японских вельмож. Он приказал Арэ, которому(ой) тогда было 28, запомнить эти истории. "Арэ имеет природный талант и ум и может читать наизусть прочитанное один раз и запомнить услышанное один раз. Тэмму умер до того, как работа была завершена. Впоследствии императрица Гэммей приказала О-но Ясумаро записать Кодзики. Эта работа была завершена в 712 году.

Примечания

Литература 
 Kurano, Kenji; Yūkichi Takeda (1958). Nihon Koten Bungaku Taikei 1: Kojiki. Tōkyō: Iwanami Shoten. ISBN 4-00-060001-X.
 Nihon Koten Bungaku Daijiten: Kan'yakuban. Tokyo: Iwanami Shoten. 1986. ISBN 4-00-080067-1.
 Yamaguchi, Yoshinori; Kōnoshi Takamitsu (1997). Shinhen Nihon Koten Bungaku Zenshū 1: Kojiki (in Japanese). Shōgakkan. ISBN 4-09-658001-5.

Японские писатели
Авторы исторической прозы Японии